Stockdale ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Stockdale (* 1976), australischer Musiker, Mitglied von Wolfmother
 Carl Stockdale (1874–1953), US-amerikanischer Schauspieler 
 David Stockdale (* 1985), englischer Fußballspieler 
 Fletcher Stockdale (1823/1825–1890), US-amerikanischer Politiker
 Jacob Stockdale (* 1996), irischer Rugby-Union-Spieler
 James Stockdale (1923–2005), US-amerikanischer Marineoffizier
 Robbie Stockdale (* 1979), schottischer Fußballspieler 
 Sybil Stockdale († 2015), US-amerikanische Aktivistin
 T. R. Stockdale (1828–1899), US-amerikanischer Politiker

Stockdale ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Stockdale (Alabama)
 Stockdale (Delaware)
 Stockdale (Illinois)
 Stockdale (Indiana)
 Stockdale (Missouri)
 Stockdale (Ohio)
 Stockdale (Pennsylvania)
 Stockdale (Texas)